Cascade River kan syfta på följande:
 Cascade River, Alberta, ett vattendrag i Kanada
 Cascade River, Tasmanien, ett vattendrag i Australien